Бургильос-дель-Серро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафра-Рио-Бодион. Занимает площадь 188 км². Население — 3314 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 94 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página de la Diputación de Badajoz sobre Burguillos del Cerro
 
 Pueblo Paleto, Fotos y deporte burguillano

Муниципалитеты Бадахоса